Elazığ ou Elaze é uma província () do centro-leste da Turquia, situada na região (bölge) da Anatólia Oriental (em turco: Doğu Anadolu Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009).

Sismos 
Os terremotos são frequentes na Turquia, um país atravessado por diversas falhas sísmicas. Dois terremotos deixaram 20 mil mortos em agosto e novembro de 1999 no noroeste, uma região industrial densamente povoada, e recentemente, em 8 de março de 2010, a província de Elazığ sofreu um abalo sísmico de 6 graus que resultou em pelo menos 51 mortos e 100 feridos.

Províncias da Turquia
Províncias da Região da Anatólia Oriental
Províncias turcas no Curdistão